Tóquio Opera City Tower
Mercury City Tower
Doha Sport City Tower

Veja também
Tower City

Desambiguações de topônimos